US Open 1974 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 27 sierpnia a 8 września, na trawiastych kortach nowojorskiego West Side Tennis Club w dzielnicy Forest Hills. Była to 94. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 271 720 dolarów amerykańskich. Po raz pierwszy rozegrano wówczas turniej gry pojedynczej dziewcząt.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Przypisy

Bibliografia 
 
 

US Open według lat
1974 w tenisie ziemnym